НХЛ плюс/минус Эворд () — награда, ежегодно вручалась хоккеисту, лучшему по системе «плюс/минус» в регулярном чемпионате НХЛ.

Первый приз был вручен в 1983 году и спонсировался бизнесменами, за годы своего существования он поменял множество спонсоров. После сезона 2007/08 года награда прекратила своё существование. Последним обладателем стал россиянин Павел Дацюк.

С момента появления приза на свет, им 4 раза владели игроки «Бостон Брюинз», «Эдмонтон Ойлерз», «Детройт Ред Уингз» и по 3 раза хоккеисты «Филадельфии Флайерз», «Сент-Луис Блюз», «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш».

История 
Статистику «плюс/минус» в НХЛ начали вести в сезоне 1967—1968. Данный показатель отражает степень полезности игрока при нахождении его на площадке. Приз по итогам сезона был впервые вручён в конце сезона 1982—1983.
С сезона 1982-83 до сезона 1987-88 премия носила название Emery Edge Award. В течение 1988-89 гг. не было официального названия премии. С 1989-90 по 1995-96 годы она была известна как премия Alka-Seltzer Plus. С 1996-97 по 1997-98 годы премия называлась Bud Ice Plus-Minus. И наконец, с 1998-99 по 2007-08 годы она была известна как премия Bud Light Plus-Minus.

Чаще всего обладателем награды становился Уэйн Гретцки, выиграв её трижды. Помимо него больше одного раза приз выигрывали Джон Леклер и Крис Пронгер. Максимальный результат в рамках одного сезона показал также Уэйн Гретцки (+98). Чаще всего награду получали игроки «Эдмонтон Ойлерз» и «Детройт Ред Уингз» — по четыре раза, по три раза получали игроки «Калгари Флэймз», «Колорадо Эвеланш», «Филадельфия Флайерз», «Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз».

Учитывая 20 сезонов, когда Лига вела статистику по «плюс-минус», но не вручала приз, чаще всего лидерами оказывались игроки «Бостон Брюинз» — 11 раз, «Эдмонтон Ойлерс» — пять раз, и по четыре раза игроки «Детройт Ред Уингз», «Монреаль Канадиенс» и «Филадельфия Флайерз».

Обладатели

Лидеры по показателю «плюс-минус» (1967—1982) 
До 1983 года приз лидеру по показателю «плюс-минус» не вручался. Но сама статистика велась лигой, начиная с 1967 года. Ниже приведён перечень лидеров «плюс-минус» в указанный период.

Примечания 

Хоккейные призы и награды
Награды НХЛ